,

Patronyme 

 António de Sousa Marinho e Pinto (1950-), juriste et un homme politique portugais ;
 António Sousa (1957-), footballeur portugais ;
 Catarina Sousa (2000-), nageuse angolaise ;
 Charles Sousa (1958-), homme politique ontarien ;
 Dyego Sousa (1989-), footballeur international portugais ;
 Francisco Gómez-Jordana Sousa (1876-1944), militaire, homme politique et diplomate espagnol ;
 Helena de Sousa (1994-), handballeuse angolaise ;
 Hélio Sousa (1969-), footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Jean Sousa (1990-), joueur de rugby à XV franco-portugais ;
 João Sousa (1989-), joueur de tennis portugais ;
 John Philip Sousa (1854-1932), compositeur américain ;
 José Sousa (1977-), footballeur portugais ;
 José Martínez de Sousa (né en 1933), bibliologue, lexicographe espagnol ;
 Julia Pereira de Sousa-Mabileau (2001-), snowboardeuse française ;
 Teolinda Joaquina de Sousa dite Linda de Suza (1948-2022), chanteuse portugaise faisant carrière en France ;
  (1894-1947), médecin et medium brésilien ;
 Márcio Daniel Ribeiro de Sousa (1986-), footballeur portugais ;
 Mauro Sousa (1990-), footballeur brésilien ;
 Maximino Barbosa de Sousa, alias Padre Max (1943-1976), prêtre catholique portugais, assassiné ;
 Miguel Sousa Tavares (1952-), avocat, journaliste, chroniqueur politique portugais ;
 Óscar Sousa (1951-), homme politique santoméen ;
 Osmel Sousa (1946-), entrepreneur cubano-vénézuélien ;
 Pedro Sousa (1988-), joueur de tennis portugais ;
  (1916-1973), ingénieur civil et homme politique brésilien ;
 
 Regina Sousa (1950-), femme politique brésilienne ;
 Rogério de Sousa (1910-1976), footballeur portugais ;
 Rui Sousa (1976-), coureur cycliste portugais ;
 Sérgio Sousa (1983-), coureur cycliste portugais ;
 Victória Deborah de Sousa Lark Guerra (1989-), actrice portugaise ;
 Wenceslau José de Sousa de Moraes (1854-1929), officier de la marine, consul et écrivain portugais ;
 Yolanda de Sousa (19?-), femme politique angolaise.

Zoologie 

 Sousa, un genre de cétacés de la famille des Delphinidae, regroupant trois espèces.

Toponyme 

 Sousa, ville et municipalité de l'État de la Paraíba au Brésil ;
 Sousa, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras au Portugal ;
 Sousa, cratère à la surface de Mercure.
Patronyme portugais
Patronyme brésilien